Momo (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Novara
 Momo (Gabon), een stad in Gabon
 Momo (gerecht), een deegtasje uit de Aziatische keuken
 Momo en de tijdspaarders (boek), een roman uit 1973 van de Duitse auteur Michael Ende
MOMO en de tijdspaarders (opera), de op de roman gebaseerde opera
 Momo (film), een verfilming van de roman uit 1986 onder regie van Johannes Schaaf
 Momo (Nord-Ouest), een departement in Kameroen
 Momo (voetballer) (1982), een Spaans voetballer
 MOMO, Amerikaans straatkunstenaar

Zie ook 
 MoMo, veelgebruikte afkorting van de beleidsbrief aangaande de Modernisering van de monumentenzorg